Amerikai Egyesült Államok
 Beaver Falls (Minnesota)
 Beaver Falls (New York)
 Beaver Falls (Pennsylvania)
 Beaver Falls Township (Renville megye, Minnesota)